

Geografia

Niemcy 
 Saalfeld – dzielnica Apenburg-Winterfeld
 Saalfeld – dzielnica Mühlhausen/Thüringen
 Saalfeld/Saale – miasto w kraju związkowym Turyngia, siedziba powiatu Saalfeld-Rudolstadt

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Zalewo

Osoby 
 Romy Saalfeld – niemiecka wioślarka

Inne 
 Saalfeld – opactwo
 Saalfeld – ród
 Saalfeld – stacja kolejowa w Saalfeld/Saale

Zobacz też 
 Saalfelder Höhe
 Saalfeld-Rudolstadt
 Saksonia-Coburg-Saalfeld
 Saksonia-Saalfeld
 Salfeld